Бро́дівська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Бродівська вулиця — вулиця в місті Золочів.
 Бродівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Бродівська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Бродівська вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Бродівська вулиця (с. Опарипси, Радивилівський район, Рівненська обл.) біля Радивилова, частина автодороги Р26.

Вулиці